«Иностранная литература» — издательство.
 «Иностранная литература» — журнал.
 «Иностранная литература» — журнал (Армения, с 2000).